Huifa bezeichnet:

 die Huifa (), einen Stamm der Jurchen (chin. Ruzhen) am Fluss Huifa He in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Huifa (Stamm);
 die Stätte der alten Stadt Huifa () in Jilin, die Hauptstadt der Huifa, siehe Huifa (Ruinenstadt);
 den Huifa-Fluss in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Huifa He;
 die Großgemeinde Huifa (会发镇) im Kreis Fangzheng der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Huifa (Fangzheng).